Maximiliaan van Hénin-Liétard, graaf van Bossu;
Peter Bossu, Belgische politicus en schrijver;
Boussu, een plaats in de Belgische provincie Henegouwen;

Zie ook 
Bossuhuizen